Степанянское (до 1948 года Каукола, ) — посёлок в  Севастьяновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Каукола происходит от личного имени Кауко. 

Зимой 1948 года по решению исполкома Кексгольмского райсовета деревня Каукола получила наименование Пограничная, но затем была переименована в Суворово. Позднее второе наименование тоже было отвергнуто, и в третий раз деревня получила название Степанянское, в память дважды Героя Советского Союза подполковника Нельсона Георгиевича Степаняна, командира 47-го штурмового авиаполка, погибшего 14 декабря 1944 года в воздушном бою под Лиепаей. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года.

История 

До 1939 года деревня Каукола входила в состав волости Каукола Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Каукольского сельсовета Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года учитывается, как деревня Степанянское в составе Степанянского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения: Корпе, Рантала, Каллиола, Юхола, Рантала, Вахтилампи и Олкинуора.

С 1 июня 1954 года в составе Богатырёвского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 468 жителей. 

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Степанянское входил в состав Богатырёвского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Степанянское входил в состав Богатырёвского сельсовета и являлся его административным центром.

В 1997 году в посёлке Степанянское Богатырёвской волости проживали 37 человек, в 2002 году 3 человека (все русские), посёлок являлся административным центром волости.

В 2007 году в посёлке Степанянское Севастьяновского СП не было постоянного населения, в 2010 году — проживали 5 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге Степанянское — Яркое).

Расстояние до административного центра поселения — 25 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кузнечное — 11 км. 

Посёлок находится на западном берегу озера Узловое (Степанянское).

Демография

Улицы 
Узловая, Ферма Яровое.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района